Riesgasse bezeichnet:
 Eine Felsformation im Dachsteinmassiv, siehe Notgasse und Riesgasse
 Eine Gasse in Wien-Landstraße, siehe Dannebergplatz-Viertel#Riesgasse